Klespe steht für:

 Klespe (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Klespe (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Klespe ist der Familienname folgender Personen:

 Reiner Josef Klespe  (1744–1818; auch Reiner Josef Anton von Klespé), Ratsherr und Bürgermeister der Stadt Köln. Er wurde während der Franzosenzeit, im Jahr 1804 zweiter Unterpräfekt des Arrondissements Köln und hatte dieses Amt bis zum Abzug der Franzosen inne